Сен-Венса́н-сюр-Грао́н, Сен-Венсан-сюр-Ґраон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 80 км на південь від Нанта, 17 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 559 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1395,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Венсан-сюр-Граон на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-сюр-Граон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-сюр-Граон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-сюр-Граон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-сюр-Граон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея